Deroin est un patronyme notamment porté par :
 Anthony Deroin (1979-), footballeur français ;
 Audrey Deroin (1989-), handballeuse française ;
 Jeanne Deroin (1805-1894), féministe française.